Polskie masowce:
 SS Katowice (1926)
 SS Katowice (1957)